Euskelosaurus browni – dinosauro erbivoro vissuto nel Triassico superiore
 Pirata browni – aracnide della famiglia Lycosidae 
 Thylogale browni – marsupiale della famiglia Macropodidi
 Zatteria browni – mollusco nudibranchio della famiglia  Fionidae